Wasach ist der Ortsname von

 Wasach (Herrsching am Ammersee), Ortsteil der Gemeinde Herrsching am Ammersee, Landkreis Starnberg, Bayern
 Wasach (Oberstdorf), Ortsteil des Marktes Oberstdorf, Landkreis Oberallgäu, Bayern